Андрей Иванов може да се отнася за:
 поп Андрей (1879 - 1923) - участник в Септемврийското въстание, 1923 г.
 Андрей Иванов (1904 – ?) – футболист от „ФК Владислав“, Варна
 Андрей Иванов (1953) – политик, бивш председател на Столичния общински съвет (2007 – 2012)
 Андрей Иванов (1967 – 2009) – руски футболист, играл в московските ЦСКА, „Динамо“ и „Спартак“
 Андрей Иванов (1988)] – руски футболист, играл в московските „Спартак“ и „Локомотив“